Magnolia Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Magnolia Beach (Alabama)
 Magnolia Beach (Florida)
 Magnolia Beach (Texas)
 Magnolia Beach (Washington)